Eugène Criqui (1893-1977), boxeur français ;
 Jules Criqui (1883-1951), architecte français.